Staunton puede referirse a:

Personas 
 Howard Staunton, ajedrecista británico.
 Imelda Staunton, actriz británica.
 Steve Staunton, futbolista irlandés.

Autores de nombres científicos 
 Staunton - George Leonard Staunton 1737-1801

Lugares 
Reino Unido
 Staunton (Gloucestershire)

Estados Unidos
 Staunton (Illinois)
 Staunton Township (Illinois)
 Staunton (Indiana)
 Staunton Township (Ohio)
 Staunton (Virginia)

Hong Kong
 Staunton Street, una calle en la isla de Hong Kong.